PCJ est un sigle qui peut désigner :
  ;
 Parti communiste jordanien ;
 Petroleum Corporation of Jamaica.